Mamou – villaggio del dipartimento di Yaho (Burkina Faso)
Mamou – città dell'altopiano di Fouta Djallon, capoluogo della regione di Mamou e della prefettura di Mamou (Guinea)
Mamou – città della Parrocchia di Evangeline, Louisiana (Stati Uniti d'America)